João Paulo Mata Capítulo (4 de Julho de 1986) é um futebolista português. Actualmente, joga ao serviço do Grupo Desportivo de Sesimbra.

Títulos 
Sesimbra

  1º Divisão AF Setúbal: 2009/10

Ligações externas 
 
 

Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Grupo Desportivo de Sesimbra